Елизавета Александровна Ува́рова (настоящая фамилия Герцберг; 1902—1977) — советская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1972).

Биография 
По некоторым сведениям, год рождения — 1900. По официальным сведениям родилась а в Санкт-Петербурге, в семье Александра Борисовича Герцберга, доверенного товарищества «Мандль, М. и И.». Семья жила на Невском проспекте, № 114.

Во время Гражданской войны была сестрой милосердия. Демобилизовавшись, поступила учиться на филолога и медика, потом — в театр-студию «Водевиль» при Народном доме, где художественным руководителем был знаменитый журналист и театральный критик Александр Кугель. Одновременно училась в студии Владимира Карпова.

В 1922 году окончила студию при Петроградском театре Народного дома, где дебютировала спектакле «Вечный муж» Ф. М. Достоевского в роли Лизы.

В 1922 году по приглашению А. А. Брянцева актриса пришла в ЛенТЮЗ, которому посвятила двадцать лет. Играла в основном роли в амплуа травести. Была замечена Е. Шварцем, написавшим роль Варварки (пьеса «Ундервуд») специально для неё. В 1930-е годы начала преподавать в Театральном институте, стала доцентом. Ставила как режиссёр спектакли в Совхозно-колхозном театре. Самостоятельно выучила французский язык. Перенесла тяжелейшую операцию по поводу онкологического заболевания.

В 1938 году состоялся её дебют в кино — в фильме «Человек с ружьём» Уварова исполнила роль приживалки.

В годы Великой Отечественной войны вместе с театром в эвакуации в Анжеро-Судженске и Березниках.

В 1944 году Уварова покинула ТЮЗ и перешла в труппу Н. П. Акимова в Ленинградский театр комедии, где почти сразу заняла одно из лидирующих мест. Исполнила около сорока ролей на этой сцене.

24 августа 1977 года Уварова умерла в своей квартире после тяжёлой продолжительной болезни. Похоронена на Серафимовском кладбище рядом с матерью.

С 1950-х годов и почти до самой смерти Елизавета Уварова преподавала в ЛГИТМиК.

Личная жизнь 
Первый муж — Евгений Гаккель, фактический муж — Борис Чирков.
Детей не было.

Известные адреса 
Санкт-Петербург. «Дом Воейковой» (угол Каменноостровского проспекта и Большой Монетной улицы, д. 19/13).

Оценки коллег 
Уварова была одной из самых умных актрис театра, и ум ей не мешал.
Будучи целиком пропитанной страхом сталинской эпохи, Елизавета Александровна всё равно всегда была настроена оппозиционно власти.
При всей своей приветливости в жизни она была очень строгой, дистанцировалась, не любила отношений накоротке. К себе допускала избранно. И очень следила за своим внешним видом.
Серьёзные обиды она не прощала. И очень мудро уходила из жизни.

Творчество

Роли в театре

Ленинградский ТЮЗ (1922 — 1945) 
 «Тимошкин рудник» Л. Макарьева — Анютка
 1926 — «Осенняя скука» Н. А. Некрасова
 1929 — «Ундервуд» Е. Л. Шварца. Режиссер Б. В. Зон. — Золушка  
 1936 — «Продолжение следует» А. Я. Бруштейн — Отти
 1936 — «Голубое и розовое» А. Я. Бруштейн — София Васильевна (Мопси) 
 1937 — «Сказки Пушкина» («О попе и о работнике его Балде») А. С. Пушкина — Бесёнок
 1937 — «Красная Шапочка» Е. Л. Шварца — Лиса 
 1939 — «Снежной королеве» Е. Л. Шварца — Маленькая разбойница 
 1943 — «Бессмертный» А. Н. Арбузова и А. М. Гладкова — Тоня
 «Золушка» Е. Л. Шварца — Золушка

Ленинградский театр Комедии (1945 — 1977) 
 1946 — «Путешествие мсье Перришона» по Э. Лабишу. Реж. и худ. спектакля: Н. П. Акимов. — госпожа Перришон
 1946 — «Старые друзья» Л.Малюгина. Реж. и худ. спектакля: Н. П. Акимов. — Сима
 1954 — «Вишневый сад» А. Чехова, режиссёр: М. Чежегов — Шарлотта Ивановна
 1954 — «Помпадуры и помпадурши» М. Салтыкова-Щедрина, режиссёр: Г. А. Товстоногов — старая княжна Чепчеулидзева-Уланбекова
 1956 — «Обыкновенное чудо» Е. Л. Шварца, режиссёр: Н. П. Акимов — Придворная дама
 1957 — «Деревья умирают стоя» А. Касоны. Реж. Н. П. Акимов. — Хеновева
 1958 — «Ревизор» Н. В. Гоголя, режиссёр: Н. П. Акимов — Жена унтер-офицера
 1958 — «Мы тоже не ангелы» К. Фехер — старая учительница Маргит Сили
 1960 — «Пёстрые рассказы» по А. Чехову — жена Ясносердцева
 1961 — «Чемодан с наклейками» Реж. Н. П. Акимов. — Тётя Сима
 1961 — «Опаснее врага» Д. Аля и Д. Ракова. Реж. Н. Лившиц. — Секретарша института
 1962 — «Физики» Ф. Дюрренматта. Реж. Н. Лившиц. — Матильда фон Цанд
 1966 — «Звонок в пустую квартиру» Д. Угрюмова — Гренкина
 1970 — «Село Степанчиково и его обитатели» по Достоевскому
 197? — «Характеры» по рассказам В. М. Шукшина —  1973 — «Троянская война» Ж. Жироду. Режиссёр: П. Н. Фоменко — старец Минос 1974 — «Старый Новый год» М. Рощина — Анна Романовна «Повести о молодых супругах» Е. Шварца — учительница Ольга Ивановна «Одна ночь» Е. Л. Шварца — Ольга Петровна «Обыкновенный человек» Л. М. Леонова — Веру Артемьевну «Разорванный рубль» Настасья Ивановна
 «Дипломаты» С. Алёшина — Антея Кокс «Сослуживцы» Брагинского и Рязанова 
 «Тележка с яблоками» Б. Шоу — Аманда Фильмография 

  — Человек с ружьём — приживалка  — Член правительства — мать Дуськи  — Мы с вами где-то встречались — секретарь директора театра  — Укротительница тигров — Мария Ивановна  — Максим Перепелица — бабка Параська  — Девочка и крокодил — уборщица  — Старик Хоттабыч — нянечка в санатории  — Андрейка — бабка Вера  — Осторожно, бабушка! — Клавдия  — Зайчик — медсестра  — Через кладбище — Софья Казимировна  — Город мастеров — тётушка Тафаро  — Мальчик и девочка — санитарка в роддоме  — Не забудь… станция Луговая — Ольга Владимировна  — Чёрт с портфелем — Павловна  — Я родом из детства — учительница немецкого  — Война под крышами — пани Жигоцкая  — Житие и вознесение Юрася Братчика — игуменья  — Весёлое волшебство — Кикимора  — Мы с Вулканом — учительница  — Дела давно минувших дней… — Зоя Васильевна  — Печки-лавочки — жена Степанова  — Ищу человека
  — Ещё можно успеть
  — Иван да Марья — Федотьевна  — Сержант милиции — соседка Петуховых  — Прыжок с крыши
  — Судьба — нянечка  — Усатый нянь — Арина Родионовна Признание и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1939)
 орден «Знак Почёта» (1940)
 Народная артистка РСФСР (1972)

 Литература 
 Капков С. В. Королевы смеха: Жизнь, которой не было? — : Эксмо; Алгоритм, 2011. — 352 с. — (Лица и лицедеи). — ISBN 978-5-699-52042-8. — С. 119—153 (глава «„Даже пятка с юмором“: Елизавета Уварова»); С. 347 (раздел «Фильмография»).

 Примечания 

 Ссылки Гвоздицкий В.'' Ещё мгновенье — и исчезнет.

Персоналии:ТЮЗ имени А. А. Брянцева
Персоналии:Камерный театр Таирова
Персоналии:Театр Комедии
Умершие на сцене
Похороненные на Серафимовском кладбище
Жители «дома Бенуа»